Olszewka (gromada w powiecie ostrołęckim)
 Olszewka (gromada w powiecie przasnyskim)
 Olszewka (gromada w powiecie sępoleńskim)